Wilhelm Mayer kan syfta på bland andra:

* Wilhelm Mayer (1831–1898), österrikisk tonsättare och musikpedagog 
 Wilhelm Mayer (1874–1923), tysk politiker
 Wilhelm Mayer (1886–1950), tysk general i Luftwaffe
 Wilhelm Mayer (1917–1945), tysk pilot i Luftwaffe

Se även 

 Wilhelm Meyer
 Wilhelm Maier
 Wilhelm Meier